Купоро́с (от ; реже — витрио́л) — общее название кристаллогидратов сульфатов некоторых двухвалентных металлов.

В промышленности, сельском хозяйстве, медицине широко применяются следующие купоросы:
 ванадиевый купорос (VSO4·7H2O);
 железный купорос (FeSO4·7H2O);
 кобальтовый купорос (CoSO4·7H2O);
 медный купорос (CuSO4·5H2O);
 никелевый купорос (NiSO4·7H2O);
 свинцовый купорос (PbSO4);
 хромовый купорос (CrSO4·7H2O);
 цинковый купорос (ZnSO4·7H2O);
 марганцевый купорос (MnSO4·5H2O);

См. также 
 Купоросное масло (серная кислота).

Сульфаты